Hörtenberg steht für:

 Ansitz Hörtenberg, Ansitz in Bozen, Südtirol
 Burgruine Hörtenberg, Burgruine in Pfaffenhofen, Tirol

Siehe auch:
 Giovanelli zu Gerstburg und Hörtenberg, Südtiroler Zweig eines alten, aus der Nähe von Bergamo stammenden Adelsgeschlechts